Инаба:
 Инаба, Ацунори (род. 1972) — японский бейсболист и тренер.
 Инаба, Кадзуё (род. 1959) — японская пловчиха.
 Инаба, Кохэй (род. 1996) — японский ватерполист.
 Инаба, Кэрри Энн (род. 1968) — американская танцовщица, хореограф и актриса.
 Инаба, Хидэаки (род. 1944) — японский пауэрлифтер.
 Инаба, Хироси (род. 1948) — японский бобслеист.
 Инаба, Юсукэ (род. 2000) — японский ватерполист.
 Инаба, Ясухиро (род. 1985) — японский борец.
 Инаба — историческая провинция Японии в регионе Тюгоку на западе острова Хонсю.